Outrage (1950), een Amerikaanse film van Ida Lupino uit 1950
 Outrage (1973), een Amerikaanse film uit 1973
 Outrage (1998), een Amerikaanse film uit 1998
 Outrage (2009), een Amerikaanse documentaire uit 2009
 Outrage (2010), een Japanse film van Takeshi Kitano uit 2010
 Outrage (band), een Japanse band